Голијад има више значења:
 Округ Голијад (Тексас)
 Голијад (Тексас)